Шами () — индийское название дерева Акация (), употреблявшегося при добывании огня посредством трения и потому пользовавшегося особым почитанием со стороны верующих.

Огонь — Агни — получает эпитет Шами-гарбха, то есть «порожденный Шами». Иногда дерево Шами олицетворяется и становится предметом культа, как богиня Шами-деви (Çamî-devî).

Источник 
 

Индийская мифология